Water Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Water Valley (Alabama)
 Water Valley (Illinois)
 Water Valley (Kentucky)
 Water Valley (Mississippi)
 Water Valley (New York)
 Water Valley (Tennessee)
 Water Valley (Texas)

in Kanada:
 Water Valley (Alberta)